GCK est un sigle qui peut désigner :
 GCK Motorsport est une équipe de rallycross engagée en championnat du monde de rallycross FIA ;
 GCK Lions (où GCK signifie Grasshopper Club Küsnacht), un club de hockey sur glace de la ville de Zurich en Suisse.